Влади́мир Петре́нко: Петренко, Владимир Васильевич (1926—2008) — советский и украинский скульптор.
 Петренко, Владимир Васильевич (род. 1971) — советский фигурист. Младший брат Виктора Петренко.
 Петренко, Владимир Владимирович (19272013) — советский и российский журналист, прозаик и поэт, публицист.
 
 Петренко, Владимир Аникиевич (род. 1947) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Петренко, Владимир Романович (род. 1951) — ректор Воронежского государственного технического университета.
 Петренко, Владимир Сергеевич (род. 1939) — украинский политик, бывший народный депутат от коммунистической партии.